Hipólito Yrigoyen e Hipólito Irigoyen hacen referencia a varios artículos:

Personas
 Hipólito Yrigoyen, maestro y político, dos veces presidente de la Argentina;
 Hipólito Irigoyen (dirigente de fútbol);

Lugares en Argentina
 Partido de Hipólito Yrigoyen, partido de la Provincia de Buenos Aires; 
 Hipólito Yrigoyen (Salta), localidad de la Provincia de Salta;
 Hipólito Yrigoyen (Misiones), localidad de la Provincia de Misiones;
 Hipólito Yrigoyen, hoy Iturbe, localidad de la Provincia de Jujuy;
 Hipólito Yrigoyen, hoy Lago Posadas (Santa Cruz), localidad de la Provincia de Santa Cruz;
 Hipólito Yrigoyen, hoy Nogolí, localidad de la Provincia de San Luis;
 Estación Hipólito Yrigoyen, estación de ferrocarril de la Ciudad de Buenos Aires;
 Calle Hipólito Yrigoyen, vía de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires;
 Avenida Hipólito Yrigoyen, vía de comunicación del sur del Gran Buenos Aires;
 Avenida Hipólito Yrigoyen (Córdoba), vía de comunicación de la ciudad de Córdoba;
 Avenida Hipólito Yrigoyen, nombre que lleva la ex-Ruta Nacional 197 (Argentina) en varios partidos del norte del Gran Buenos Aires;
 Puente Hipólito Yrigoyen,  puente colgante ubicado sobre el río Quequén Grande entre las ciudades de Necochea y Quequén.